Ти́кканен () — финская фамилия. Известные носители:

 Тикканен, Ганс (род. 1985) — шведский шахматист, гроссмейстер.
 Тикканен, Матти (род. 1945) — финский танцовщик, солист Финского национального балета, артист, балетный педагог.
 Тикканен, Тойво (1888—1947) — финский стрелок.
 Тикканен, Эса (род. 1965) — финский хоккеист.